Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1938 bestod av 8 lag, och HJK Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1938 i Finland
Fotbollssäsongen 1938
1938